Николай Голови́н:
 Головин, Николай Александрович (1722—1769) — граф, тайный советник, действительный камергер при дворе императрицы Елизаветы Петровны, герольдмейстер.
 
 
 Головин, Николай Фёдорович (1695—1745) — адмирал, командующий Балтийским флотом в русско-шведскую войну (1741—1743), президент Адмиралтейств-коллегии.
 Головин, Николай Яковлевич (1899—1967) — генерал-майор инженерно-технической службы, доктор технических наук (1939), профессор.